Premi Empire, guardó a la millor producció fílmica, adjudicat anualment des de 1996 organitzada per la revista britànica Empire
 Empire (revista)
 Empire (sèrie de televisió)
 Classic Empire, videojoc de 1977
 Toponímia
 Empire (Califòrnia)
 Empire (Comtat de Contra Costa), despoblat de Califòrnia
 Empire (Colorado)
 Empire (Louisiana)
 Empire (Ohio)
 Empire City, poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Gerlach-Empire, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nevada